Das Herreneinzel der French Open 1983 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidiger war Mats Wilander. Das Finale bestritten Yannick Noah und abermals Mats Wilander. Noah konnte sich in 3 Sätzen durchsetzen und ist damit bis heute (Stand: 2022) der letzte Franzose, der das Turnier im Einzel gewinnen konnte. Es war sein erster und einziger Grand-Slam-Titel im Einzel.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Herreneinzel der French Open 1983 auf atpworldtour.com (englisch)

Herreneinzel
1983